Witzemann ist der Familienname folgender Personen:
 Herta-Maria Witzemann (1918–1999), deutsche Innenarchitektin und Hochschullehrerin
 Wolf Witzemann (1924–1991), österreichischer Szenenbildner

Siehe auch:
 Witzmann
 Witzenmann